Famille de Loménie : 
Familles Loménie de Faye, Loménie de Brienne, Loménie du Puyrenon, et familles apparentées.
 Emmanuel Beau de Loménie (1896-1974) : écrivain, historien, essayiste et journaliste français.
 Gérard Beau de Loménie (1895-1974) : architecte français.